«Огненные девы из далёкого космоса» () — британский независимый чёрно-белый научно-фантастический фильм 1956 года.

Сюжет 
Астрономы открыли 13-й спутник Юпитера, выяснили, что он обладает атмосферой земного типа, и исследовать его отправляется отряд из пяти вооружённых мужчин-астронавтов. Приземлившись, астронавты обнаруживают монстра, который вот-вот растерзает красивую полуобнажённую девушку. Они спасают её и узнаю́т её имя: Гестия. Она рассказывает им, что спутник населён умирающей цивилизацией «Новая Атлантида» — потомками жителей Атлантиды, которые перебрались сюда, когда их континент утонул. Всё население составляет семнадцать человек: шестнадцать молодых красивых девушек и пожилой мужчина по имени Прасус, которого почитают за «отца». Именно он обращается к астронавтам с просьбой уничтожить монстра, терроризирующего их «цивилизацию». Однако Лютер Блэр, лидер астронавтов, узнаёт от Гестии, что Прасус — тиранический правитель Новой Атлантиды, и он хочет, чтобы земляне остались у них навсегда с целью стать «мужьями» его женщинам.

Одна из Огненных дев, Дуэсса, подслушивает разговор Блэра и Гестии о побеге, и призывает других Дев связать Гестию и принести её в жертву. Плану не даёт осуществиться монстр, который врывается в город и убивает Прасуса и Дуэссу. После этого астронавты убивают монстра, а оставшиеся девушки решают позволить им вернуться на Землю. Гестия, влюблённая в Блэра, также отправляется на Землю. Оставшимся девушкам астронавты обещают, что к ним скоро прилетит космический корабль с «мужьями».

В ролях 
  — Лютер Блэр, лидер астронавтов
 Сьюзан Шоу — Гестия
  — капитан Ларсон
 Жаклин Кёртис — Дуэсса
 Оуэн Берри — Прасус
  — Сидни Стэнхоуп
  — доктор Хиггинс
  — Андерсон
  — одна из Огненных дев

Производство и показ 
Роли Огненных дев исполнили дебютантки, которые ни ранее, ни после не снимались, за исключением Сьюзан Шоу и . Имя актёра, исполнившего роль монстра, неизвестно.

В качестве фоновой музыки многократно использованы отрывки из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

В июле 1956 года в Великобритании состоялась премьера картины. Два месяца спустя лента вышла в США под слегка изменённым названием: Fire Maidens of Outer Space ().

В ноябре 1992 года «Девы…» были показаны по телевидению в составе комедийного сериала «Таинственный театр 3000 года».

Критика 

 . «… даже самые преданные ценители бесхитростного, вероятно, сочтут эту британскую попытку научной фантастики чем-то вроде испытания своего терпения…»
 , Halliwell's Film and Video Guide. «… сильный претендент на звание худшего фильма, когда-либо снятого, с прозрачно одетыми английскими девушками, принимающими смущённые позы на фоне картонных декораций…»
 Фил Харди, Science fiction. «… кусок отстоя британской научной фантастики…»; «… главная претензия — неумеренное использование классической музыки (в основном, Бородина) в качестве фоновой: уловка, которую Стэнли Кубрик использовал с гораздо большим апломбом в „Космической одиссее“…»
 DVD Talk. «… возможно, это один из худших когда-либо профессионально снятых научно-фантастических фильмов…»

См. также 
 Юпитер в культуре

Примечания

Литература 
 Билл Уоррен. «Keep Watching the Skies!:American Science Fiction Movies of the Fifties, The 21st Century Edition» (2009) // изд. McFarland & Company // ISBN 9780786442300

Ссылки 
 Fire Maidens from Outer Space на сайте trailersfromhell.com

Фильмы Великобритании 1956 года
Научно-фантастические фильмы Великобритании
Научно-фантастические фильмы 1950-х годов
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы 1950-х годов
Фильмы о космонавтах
Фильмы об инопланетянах
Спутники Юпитера в фантастике